Karl Gustav Prinz von Baden-Durlach (* 27. September 1648 in Durlach; † 24. Oktober 1703 auf der Karlsburg in Durlach) war ein deutscher Offizier, zuletzt im Range eines Generals. Er war der Sohn von Friedrich VI., Markgraf von Baden-Durlach, und der Christine Magdalena von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg.

Innerhalb des Schwäbischen Reichskreises war er Inhaber des Evangelischen Kreisregiments zu Fuß (1673–1677) und ab 1683 des II. Kreisregiment zu Fuß (ev.). 1683 war er als Generalwachtmeister zu Fuß gleichzeitig Oberkommandierender der Kreistruppen. 1686 wurde er im Schwäbischen Reichskreis Generalfeldmarschallieutenant zu Fuß, 1692 Generalfeldzeugmeister (Infanterie) und 1697 Generalfeldmarschall.

Markgraf Karl Gustav heiratete am 28. Oktober 1677 Anna Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel (* 29. Oktober 1659; † 28. Juni 1742), die Tochter des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel. Aus der Ehe gingen folgende Kinder hervor:
 Juliane (* 12. September 1678; † 10. Juli 1707), heiratete am 27. Februar 1697 Johann Wilhelm von Sachsen-Eisenach (* 17. Oktober 1666; † 4. Januar 1729)
 Karl (* 30. März 1680; † 30. August 1680)
 Friedrich Rudolf (* 13. Mai 1681; † 18. Mai 1682)
 Karl Anton (* 29. Januar 1683; † 31. Mai 1692)

Vorfahren

Anmerkungen  

BadenDurlach, Karl Gustav Von
BadenDurlach, Karl Gustav Von
BadenDurlach, Karl Gustav Von
BadenDurlach, Karl Gustav Von
Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
Prinz (Baden)
Geboren 1648
Gestorben 1703
Mann